Урюпино — деревня в Вачском районе Нижегородской области. Входит в состав Казаковского сельсовета.

История 
В прошлом — деревня Казаковского прихода Муромского уезда Владимирской губернии.

В окладных книгах за 1676 год в сведениях о составе Казаковского прихода сказано, что в деревне Урюпино 12 дворов крестьянских и 2 бобыльских. В 1897 году в Урюпино всего было 56 дворов.

В 1840-х годах Урюпино входило в состав владений князя Сергея Григорьевича Голицына.

Население

Известные люди 
 Сергей Андреевич Шалыгин — Герой Советского Союза, старший сержант (1925—1945), родился в Урюпино.

Источники 

Населённые пункты Вачского района